Ласу́нский — фамилия; имеет женскую форму Ласунская.
 Ласунские — русский дворянский род. 
 Ласунский, Михаил Ефимович (1739—1787) — капитан-поручик Измайловского полка, вместе с Н. И. Рославлевым провозгласивший в 1762 году императрицей Екатерину II.
 Ласунский, Олег Григорьевич (род. 1936) — советский и российский библиограф, библиофил, книговед, литературовед и преподаватель.